Seznam divizij z zaporedno številko 53.

Seznam 
 Pehotne
 53. (valižanska) divizija (Združeno kraljestvo)
 53. pehotna divizija »Arezzo«

Glej tudi